Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y uno de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Harukaze, de la Clase Asakaze, activo desde 1906, reclasificado como dragaminas en 1924.
 El Harukaze, de la Clase Kamikaze, activo desde 1923 hasta 1945.
 El Harukaze (DD-101), líder de la Clase Harukaze, activo desde 1956 hasta 1985.